Kari Mette Johansen (Fredrikstad, 11 januari 1979) is een voormalige Noorse handbalspeelster die haar hele seniorencarrière in de Eliteserien (de hoogste divisie van de Noorse competitie), speelde voor de club Larvik HK. Bovendien maakt ze van 1998 tot en met 2004 deel uit van de nationale selectie. Ze was een rechtshandige linkerhoekspeelster. Johansen won in totaal 36 titels in haar carrière. 

Johansen speelde van 1998 t/m 2014 bij Larvik HK en won met deze club 14 keer de Eliteserien (2000-2003, 2005-2014) en twaalf maal de Noorse beker (1999, 2002-2006, 2008-2013). In 2005 en 2008 won haar team bovendien de Europese EHF Beker voor Bekerwinnaars en in 2011 won ze met Larvik HK de EHF Champions League, de belangrijke Europese clubcompetitie.

Noors team 
Johansen heeft 203 wedstrijden gespeeld voor het nationale team en scoorde daarin 493 keer. Ze maakte deel uit van het team dat goud won op het EK van 2004, 2006 en 2008, zilver op het WK van 2007 en goud op de Olympische Spelen van 2008.

Interlands

Onderscheidingen 
 All-Star team linkerhoek van het Europees kampioenschap: 2006

Externe links 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen